Platteneck (Tennengebergte), berg in het Tennengebergte
 Platteneck (Kreuth), berg in de Duitse gemeente Kreuth aan de grens met Oostenrijk (Bayerischen Voralpen)
 Platteneck (Estergebergte), berg in het Estergebergte (Bayerischen Voralpen)